Błękitny ptak – sztuka Maurice’a Maeterlincka
 Błękitny ptak – amerykański film fantasy z 1940 roku
 Błękitny ptak – radziecki film animowany z 1970 roku
 Błękitny ptak – radziecko-amerykański film fantasy z 1976 roku
 Błękitny ptak – japoński serial animowany z 1980 roku